264 км, 264-й киломе́тр — топоним в России и Украине.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 264 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Республика Башкортостан). Код 653412
 264 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Псковская область). Код 057437
 264 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Одесская железная дорога (Кировоградская область). Код 423167